Příjmení Michalík nosí více osobností:

 Alfréd Michalík (* 1944) – český poslanec za ČSSD
 Dezider Michalík (1932–???) – slovenský a československý politik KSS
 Fany Michalík – český hudebník
 Július Michalík (* 1972) – československý basketbalista
 Ladislav Michalík (* 1941) – český fotbalista, útočník
 Ľubomír Michalík (* 1983) – slovenský fotbalista
 Mário Michalík (* 1973) – slovenský fotbalový brankář
 Michal Michalík (* 1980) – český moderní pětibojař
 Pavol Michalík (* 1951) – slovenský fotbalista, brankář
 Peter Michalík (* 1990) – slovenský šachový velmistr
 Rastislav Michalík (* 1974) – slovenský fotbalista
 Roman Michalík (* 1974) – český motocyklový závodník
 Tibor Michalík (1927–2005) – slovenský fotbalista a fotbalový trenér
 Věslav Michalik (1963–2022) – český politik za hnutí STAN, radní Středočeského kraje, starosta obce Dolní Břežany